Felice Piccolo, (Pomigliano d'Arco, 27 de agosto de 1983) é um futebolista italiano que joga no Chievo Verona.

Biografia 
Começa no futebol profissional na temporada 2001-02, com a Juventus. Tem dificuldades para se firmar, então segue por empréstimo à Lucchese-Libertas, da Serie C do Campeonato Italiano, para a primeira de sua experiência como titular. Nas temporadas, continuou sendo emprestado, para o Como e para a Reggina, respectivamente. Em 2005-06, amadurecido, passou um breve período na Lazio, mas no fim da temporada retornou à Juventus, para a disputa da Serie B.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do CFR Cluj
Futebolistas do Spezia Calcio